Pariški mir, pariška mirovna pogodba ali pariški mirovni sporazum je ime več mirovnih sporazumov:

 pariški mir (1763)
 pariški mir (1783)
 pariški mir (1814)
 pariški mir (1815)
 pariški mir (1856)
 pariški mir (1898)
 Pariški mirovni sporazumi (1947)

Glej tudi 
 pariška mirovna konferenca